Die Haut-Bugey Agglomération ist ein französischer Gemeindeverband mit Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Ain, dessen Verwaltungssitz sich in der Stadt Oyonnax befindet.

Der Gemeindeverband besteht aus 42 Gemeinden und zählt  Einwohner (Stand ) auf einer Fläche von  km². Er ist nach der Landschaft Haut-Bugey benannt. Präsident des Gemeindeverbandes ist Jean Deguerry, Vertreter im conseil général Ain für den Kanton Nantua.

Historische Entwicklung 
Der Verband entstand ursprünglich als Communauté de communes Haut-Bugey am 1. Januar 2014 aus der Fusion von vier benachbarten ehemaligen Gemeindeverbänden, die jeweils schon eine Zeit lang bestanden:
 Communauté de communes des Monts Berthiand: Verband von 10 Gemeinden zwischen Ceignes im Süden und Samognat im Norden mit Sitz in Izernore, gegründet am 28. Dezember 1994. Seine Mitgliedsgemeinde Serrières-sur-Ain nahm nicht an der Fusion teil, sondern entschied sich für eine Zugehörigkeit zur Communauté de communes des Rives de l’Ain - Pays du Cerdon.
 Communauté de communes d’Oyonnax: Verband von 10 Gemeinden um Oyonnax, gegründet am 19. Juni 2000.
 Communauté de communes Lac de Nantua: Verband von 11 Gemeinden um Nantua, gegründet am 30. Dezember 2002.
 Communauté de communes Combe du Val-Brénod: Verband von 7 südlich von Nantua gelegenen Dörfern mit Sitz in Vieu-d’Izenave, gegründet am 26. November 2001.

2017 wechselte der Verband in die Rechtsform einer Communauté d’agglomération und wurde auf die aktuelle Bezeichnung umbenannt.

Der Erlass vom 23. November 2018 legte mit Wirkung zum 1. Januar 2019 die Auflösung des Gemeindeverbands Communauté de communes du Plateau d’Hauteville und die gleichzeitige Überführung seiner Mitgliedsgemeinden in die Haut-Bugey Agglomération fest.

Mitgliedsgemeinden

Weblinks 
 Offizielle Website des Gemeindeverbands (französisch)
 Offizielle Webpräsenz (französisch)

Einzelnachweise 

HautBugey
Gemeindeverband im Département Ain
Gegründet 2014